Backhouse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Backhouse
 James Backhouse, Jr.